(1831-1895), auteur et diplomate,
René Badeau (1964- ), joueur canadien de hockey sur glace.